Leo Cox (bokser), Amerikaans lichtgewichtbokser.
 Leo Cox (politicus), Belgische voormalig politiek secretaris van Agalev.
 Leo Cox (voetballer), oud-voetballer van Limburgia